CS2 puede referirse a:
 Sulfuro de carbono, de fórmula química CS2;
 Canal Sur 2, cadena de televisión pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (España); o 
 Adobe CS2, una versión de Adobe Creative Suite.